Spittahaus steht für

 Spittahaus (Hannover)
 Spittahaus (Wittingen)
 Walter-Spitta-Haus, Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Jade